Příjmení Hrdlička nosí více významných osobností:

 Aleš Hrdlička (1869–1943) – český antropolog a lékař
 Alfred Hrdlicka (1928–2009) – rakouský sochař
 Alois Hrdlička (1894–1961) – český konstruktér a manažer, bývalý ředitel AZNP Mladá Boleslav
 Emanuel František Hrdlička (1810–1883) – český benediktin a pedagog
 František Hrdlička (1888–1960) – český sociálnědemokratický politik a poslanec
 František Hrdlička (* 1937) – český spisovatel, publicista, překladatel, divadelník a vysokoškolský pedagog
 František Hrdlička (* 1946) – profesor na Ústavu energetiky FS ČVUT, člen Uhelné komise při vládě ČR
 František Hrdlička (1956–2014) – český fotbalový funkcionář
 Franz Hrdlicka (1920–1945) – německý stíhací pilot, velitel eskadry Luftwaffe
 Gustav Hrdlička (1908–1969) – český herec
 Ivan Hrdlička (* 1943) – slovenský fotbalista
 Ivana Hrdličková (* 1965) – česká právnička a soudkyně
 Ján Hrdlička (1741–1810) – evangelický kazatel
 Jan J. Hrdlička (17. století) – český architekt
 Jana Cíchová-Hrdličková (1923–2014) – česká esperantistka a spisovatelka
 Jaroslav Hrdlička (* 1959) – český zpěvák (pseudonym Jarda Hypochondr)
 Jiří Hrdlička (* 1921) – český a československý politik za ČSS, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jiří Hrdlička (* 1924) – český a československý politik, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jiří Hrdlička starší (* 1973) – český sportovec, reprezentant v kolové
 Jiří Hrdlička mladší (* 1996) – český sportovec, reprezentant v kolové
 Josef Hrdlička (* 1942) – český duchovní a biskup
 Josef Hrdlička (* 1969) – český bohemista, filozof, básník a překladatel z francouzštiny
 Josef Hrdlička (* 1972) – český historik
 Jozef Hrdlička (* 1977) – slovenský politik
 Karel Hrdlička (1888–1979) – český konstruktér a manažer, bývalý ředitel ASAP Mladá Boleslav
 Květa Hrdličková (* 1975) – česká tenistka (provdaná Peschkeová)
 Ladislav Hrdlička (1937–2011) – český archeolog
 Libor Hrdlička (* 1986) – slovenský fotbalový brankář
 Marie Hrdličková (* 1919) – česká herečka
 Marie Hrdličková (* 1947) – česká politička, poslankyně Federálního shromáždění
 Martin Hrdlička (* 1969) – český konstruktér a manažer, vedoucí vývoje motorů a podvozků Škoda Auto
 Martin Hrdlička (* 1975) – český fotbalista
 Michal Hrdlička (* 1988) – český sportovní komentátor a moderátor
 Pavel Hrdlička (* 1973) – český filmový střihač a hudebník
 Petr Hrdlička (* 1934) – český konstruktér a manažer, bývalý vedoucí vývoje AZNP Mladá Boleslav, šéfkonstruktér Škody Favorit
 Petr Hrdlička (* 1967) – český sportovec, střelec
 Petr Hrdlička (* 1973) – český hudebník, textař, zpěvák a kytarista skupiny Škwor
 Richard Hrdlička (1868–1967) – český historik, spisovatel, překladatel
 Tomáš Hrdlička (* 1968) – český podnikatel a pražský komunální politik, člen ODS
 Tomáš Hrdlička (* 1982) – český a slovenský fotbalista českého původu
 Václav Hrdlička (1962–2018) – český fotbalista
 Věnceslava Hrdličková (1924–2016) – česká sinoložka a japanoložka
 Vítězslav Hrdlička (* 1995) – český fotbalový útočník

Externí odkazy